Clint est un prénom masculin anglais, diminutif de Clinton.

Personnes portant ce prénom 

 Clint Bajakian, compositeur américain.
 Clint Benedict (1892-1976), gardien de but de hockey sur glace canadien.
 Clint Black (1962), chanteur et compositeur de musique country américain.
 Clint Bolton (1975-), footballeur australien.
 Clint Bowyer (1979-), pilote de NASCAR américain.
 Clint Dempsey (1983-), footballeur américain.
 Clint Eastwood (1930-), acteur et réalisateur américain.
 Clint Greenshields, joueur de rugby à XIII australien.
 Clint Hallam, premier homme ayant subi une greffe de la main.
 Clint Howard (1959-), acteur, producteur de cinéma et scénariste américain.
 Clint Hurdle (1957-), joueur de baseball américain.
 Clint Jones (1984-), sauteur à ski américain.
 Clint Malarchuk (1961-), gardien de but de hockey sur glace canadien.
 Clint Mansell (1963-), compositeur britannique.
 Clint Mathis (1976-), joueur de football américain.
 Clint Norris, bassiste et chanteur de metal,dans le groupe As I Lay Dying.
 Clint Robinson (1972-), kayakiste australien.
 Clint Sammons (1983-), joueur de baseball américain.
 Clint Smith (1913-2009), joueur de hockey sur glace canadien.
 Clint Walker (1927-), acteur américain.
.  Clint capela basketteur.

Toponyme 

 Clint, une ville du comté d'El Paso, au Texas, aux États-Unis.

Autres usages 

 Clint Eastwood est le surnom de Robert Brammer, deejay jamaïcain de reggae.
 Clint est le nom d'un singe qui a servi à séquencer l'ADN du chimpanzé.
 « Clint Eastwood », une chanson du groupe Gorillaz sortie en 2001.

Homonymie de prénom